Németország
Heiden, település Észak-Rajna-Vesztfália tartományban

 Svájc
Heiden, település Appenzell-Ausserrhoden kantonban